The Devil’s Blood () — голландская рок-группа. Её творчество было вдохновлено такими исполнителями, как Black Widow, Coven, Black Sabbath, а также многочисленными андеграундными группами психоделического оккультного рока 70-х.

История 
Коллектив был образован в 2007 году гитаристом Селимом Лемуши () и назван в честь песни Devil’s Blood шведской блэк-метал группы Watain.

После участия в записи вокала для песни The Graveyard Shuffle, к группе было предложено присоединиться сестре Селима, Фариде ().

11 сентября 2009 года группа выпустила первый альбом, The Time of No Time Evermore, на лейбле VÁN Records.

11 ноября 2011 года на этом же лейбле вышел второй альбом, The Thousandfold Epicentre, изданный 17 января в США лейблом Metal Blade Records, после чего группа присоединилась к туру The Decibel Magazine Tour 2012, хэдлайнером которого была польская группа Behemoth. Тур включал в себя 26 концертов в Северной Америке. Внимание общественности привлёк эпизод в городе Сан-Антонио, Техас, когда водитель автобуса группы сбежал, похитив все заработанные деньги. Однако Селим заявил, что группа продолжит гастроли, посетив при этом как можно больше городов.

25 января 2013 года на официальном странице группы в Facebook было объявлено о том, что The Devil’s Blood прекращает своё существование. За этим последовал анонс релиза незаконченного третьего альбома, акустического EP, концертного DVD и живых записей.

4 марта 2014 года Селим Лемуши совершил самоубийство в возрасте 33 лет.

Дискография

Студийные альбомы 
 2009 — The Time of No Time Evermore
 2011 — The Thousandfold Epicentre
 2013 — III: Tabula Rasa or Death and the Seven Pillars

EP и синглы 
 2008 — The Graveyard Shuffle 7" single
 2008 — Come Reap EP
 2009 — I’ll Be Your Ghost CD/12" single
 2011 — Fire Burning 7" single

Демо 
 2007 — Demo 2007

Музыкальный стиль и влияние 
Селим черпал вдохновение в своих убеждениях, которые сам относил к сатанизму. Среди музыкантов, повлиявших на него в плане музыки, он отмечал Слэша из Guns N' Roses.

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на Facebook
 
 
 

Рок-группы Нидерландов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Рок-группы с женским вокалом
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2013 году
Группы психоделического рока
Хард-рок-группы
Исполнители Metal Blade Records